Il Gran Premio Superstars di Imola 2010 è la seconda prova delle Superstars Series 2010. Questo appuntamento vale per tutti e tre i campionati in programma quest'anno.

Cambiamenti rispetto a Monza

Superstars Series
 Christian Montanari sostituisce Domenico Schiattarella al team RGA Sportmanship;
 Marcello Puglisi corre con la seconda Jaguar della Ferlito Motors;
 Ritorna la Maserati dello Swiss Team con l'equipaggio Andrea Chiesa-Sandro Bettini.

GT Sprint
 Piergiueppe Perazzini e Marco Cioci sono, per questa gara, le seconde guide dell'AF Corse, sulla Ferrari;
 Michele Faccin affianca Michele Rugolo sulla Ferrari della Easy Race;
 Il team AB Motorsport sostituisce Bruno Barbaro con Sabino de Castro, figlio di Antonio, che correrà con lui;
 Dopo diverse esperienze nella Superstars Series, ritorna la GDL Racing con gli equipaggi Paletto-Piodi e Bianco-Parato, alla guida delle Porsche 997;
 Andrea Gagliardini correrà per la Star Cars con una Porsche 997;
 Debutta Maurizio Ardigò con la Dodge Viper GTS della Scuderia Giudici;
 Alla Scuderia La.Na. Gianni Checcoli viene affiancato da Michele Merendino, mentre Massimiliano Colombo affianca Davide Amaduzzi al posto di Mario Benusiglio.

Superstars Series

Prove Libere

Qualifiche

Gara 1

Gara 2

GT Sprint

Prove Libere

Qualifiche

Gara 1

Gara 2

Classifiche

Classifica Internazionale ed Italiana

Classifica GT Sprint

Note

Collegamenti esterni

Superstars Series